Denkendorf, Bavarska, općina u Bavarskoj
 Denkendorf, Württemberg, općina u Württembergu